Philip Wharton kan syfta på bland andra:

* Philip Wharton, 3:e baron Wharton (1555–1625), engelsk ädling
 Philip Wharton, 4:e baron Wharton (1613–1696), engelsk ädling
 Philip Wharton, 1:e hertig av Wharton (1698–1731), engelsk ädling, jakobitisk politiker